Tippi est un terme qui désigne :

Toponymie 
Tippi, une ville d'Éthiopie.

Prénoms
Tippi Hedren, une actrice américaine.
Tippi Degré, une présentatrice d'émission de télévision.
Tippi, un personnage du jeu vidéo Super Paper Mario sur Wii.

Autres
En mathématiques, tipi de Cantor : un espace topologique pathologique.